Francisco de Lacerda (Ribeira Seca, 1869 - Lisboa, 1934), musicòleg, director d'orquestra i compositor portuguès
 Quintino de Lacerda negre abolicionista que fou esclau d'Antônio de Lacerda Franco